Saro puede referirse a:

 Saro: Municipio de Cantabria, España.
 Reino de Sara: Uno de los Tres Reinos de Corea posteriormente conocido como Silla.
 Saras: Intervalo  de tiempo que separa eclipses.
 Saro o Sarus: Líder militar godo que abandonó a Alarico y se puso al servicio del gobierno Imperial romano.
 Saanders-Roe, una compañía aeronaval británica.
 Ángel Martín Rodríguez, apodado Saro, futbolista español del Arenas de Getxo y el Real Betis.
 Leopoldo Saro Marín, general español, fusilado en Madrid el 19 de agosto de 1936 por milicianos republicanos.
 SARA, Siglas utilizadas para definir al Sistema de Administración del Riesgo Operativo en una entidad financiera o de servicios postales de pago.